Albert von Sachsen ist der Name folgender Personen:
* Albert (Sachsen) (1828–1902), König von Sachsen
 Albert von Sachsen (1875–1900), Prinz von Sachsen, Neffe des vorigen
 Albert II. von Sachsen-Wittenberg (um 1285–1342), Bischof von Passau
 Albert von Sachsen-Coburg und Gotha (1819–1861), Prince Consort von Großbritannien
 Albert von Rickmersdorf (um 1316–1390), Bischof von Halberstadt
 Albert Kasimir von Sachsen-Teschen (1738–1822), Herzog von Teschen, Generalstatthalter der Niederlande
 Albert Victor, Duke of Clarence and Avondale (1864–1892), präsumtiver Thronfolger von Großbritannien
 Albert von Sachsen (Historiker) (Albrecht von Sachsen; 1934–2012), deutscher Historiker und Autor

Siehe auch:
 Adalbert von Sachsen
 Albrecht von Sachsen